Die Perschaja Liha 2013 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 20. April 2013 und endete am 23. November 2013.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg direkt in die Wyschejschaja Liha 2014 auf. Der Tabellenzweite hatte die Möglichkeit über die Play-offs aufzusteigen. Die beiden letzten Teams stiegen in die drittklassige Druhaja Liha ab.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Play-offs 
Der Zweitplatzierte und der Elfte der Wyschejschaja Liha trafen am 4. und 8. Dezember 2013 aufeinander. Der Sieger spielte im folgenden Jahr in der höchsten Spielklasse.

|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Weblinks 
 Tabelle und Ergebnisse football.by
 First League 2013 rsssf.com

2013
Fußballsaison 2013